Archers Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Archers Island (Mississippi)
 Archers Island (Montana)